Александр Васильевич Харитонов (1932—1993) — советский живописец, график.

Творческая биография 
Один из мастеров «советского неофициального искусства» 1950—1980-х годов. Творчество Александра Харитонова представляет сплав классических традиций «героического пейзажа», древнерусской иконописи и шитья. Композиции выполнены с помощью оригинального «мозаичного» мазка.

Похоронен на Востряковском кладбище.

Работы находятся в собраниях 
 Государственной Третьяковской галерее, Москва.
 Московского музея современного искусства, Москва.
 Музея АРТ4, Москва.
 Музея РГГУ «Другое искусство», Москва.
 Нового музея, Санкт-Петербург.
 Гослитмузея, Россия
 Дальневосточного художественного музея, г. Хабаровск
 Орловского музея изобразительных искусств
 Музея Сергея Есенина, Россия
 Музея Людвига, г. Кёльн, Германия
 Музея Зиммерли (коллекция Нортона Нэнси и Доджей), США
 Музея г. Тампере, Финляндия
 Евгения Нутовича, Москва.
 Владимира Немухина, Москва.
 Эрика Багдасаряна, Прага, Чехия
 Валерия Дудакова, Москва, Россия
 Жан-Жака Герона, Париж, Франция
 Глеба Горбовского, Санкт-Петербург, Россия
 Бориса Ерофеева, Москва, Россия
 Рёхея Комиямы, Япония
 Наталии Курниковой, Москва, Россия
 Веры и Юлии Макляревских, Москва, Россия
 Людмилы Максаковой, Москва, Россия
 Галины и Кирилла Махровых, Париж, Франция
 Евгения и Надежды Рейн, Москва, Россия
 Зили Ди Розы, Италия
 Татьяны Соколовой, Москва, Россия
 Наталии Солженицыной, Москва, Россия
 Юрия Яковлева, Москва, Россия

Краткий перечень выставок 
 1958 — Персональная выставка. Московский государственный университет, Москва.
 1965 — Персональная выставка. Институт физики им. Карпова, Москва.
 Персональная квартирная выставка. Ленинград.
 1967 — A Survey of Russian Painting, Fifteenth Century to the Present. Gallery of Modern Art, Нью-Йорк.
 1967 — New Painting from the USSR. Galerie Maison de la Tour, Сен-Реститю, Франция.
 1970 — New Tendencies in Moscow. Museo Belle Arti, Лугано.
 1970-71 — Alexey Smirnov and the Russian Avant-garde from Moscow. Galerie Fourmiere, Villa Egli-Keller, Цюрих.
 1971 — Ten Artists from Moscow. Копенгагенский культурный фонд, Копенгаген.
 1973 — Персональная выставка. Краеведческий музей, Дмитров.
 1974 — Eight Painters from Moscow. Musee de Peintures et Sculptures, Гренобль.
 1974 — Painters from Moscow. Высшая школа, Валлекиле, Дания.
 1975 — Выставка живописи. Павильон «Пчеловодство», ВДНХ, Москва.
 1975 — Unofficial Russian Art. Шарлоттенберг, ФРГ.
 1976 — Семь художников. Горком художников-графиков, Москва.
 1976 — Religious Motifs in Unofficial Russian Art (Glezer Collection), Parkway Focus Gallery, Лондон.
 Unofficial Art from the Soviet Union. The Russian Museum in Exile, Париж.
 Russian Noncomformist Art (Glezer Collection), Stat Galerie die Fujre, Saulgau, West Germany
 Alternatives (Glezer Collection of Nonconformist Russian Art), Kunstverein, Esslinger, West Germany
 Opening Exhibition of Museum of Russian Art in Exile, Montgeron, France
 Contemporary Russian Painting, Palais de Congres, Paris, France
 1976—1989 Ежегодные выставки в Горкоме художников-графиков, Малая Грузинская, 28, Москва, СССР
 1977 New Soviet Art, Venice Biennale, Venice, Italy
 New Art from the Soviet Union, Arts Club and Kiplinger Editors Building, Washington, DC, USA
 Modern Russian Art (from collection of Russian Museum in Exile Montgeron), Palais de Congres, Paris, France
 1978 New Art from the Soviet Union, Herbert F. Johnson Museum of Art at Cornell University, Ithaca, NY, USA
 New Soviet Art. Biennali, Turin, Italy
 Modern Unofficial Art from the Soviet Union, Municipal Museum, Tokyo, Japan
 New Russian Art, Biennale, Bellinozona, Switzerland
 1979 Exhibition Moscow/Paris, Museum of Contemporary Russian Art in Exile, Montgeron, France
 1981 °C.A.S.E. Museum of Russian Art in Exile, Jersey City, USA
 1981-82 25 Years of Soviet Unofficial Art: 1956—1981, Museum of Contemporary Russian Art in Exile, Montgeron, France
 1985 Персональная выставка в Горкоме художников-графиков, Малая Грузинская, 28, Москва, СССР
 1986-89 Двадцать московских художников. Ежегодные выставки, Горком художников-графиков, Москва, СССР
 1988 Тысячелетие христианства на Руси, Горком художников-графиков, Москва, СССР
 1989 Коллекция Л. Талочкина, Областной художественный музей, Куйбышев, СССР
 1989 Коллекция Тани и Наташи Колодзей, Республиканский музей, Ташкент, Узбекистан, СССР
 1990 Христианство: традиции и современность. Выставочный зал на Солянке, Москва.
 1990 Апокалипсис и Божий мир на земле. Выставочный зал на Солянке, Москва.
 Выставка «15 лет Горкому художников-графиков», Горком художников-графиков, Москва, СССР
 1990-91 Другое искусство. Третьяковская галерея, Москва.
 1991 Персональная выставка. Дом ученых, Москва.
 Картины возвращаются в Россию: картины остаются в России. ЦДХ, Москва.
 Другое искусство. Русский музей, Ленинград.
 Персональная выставка «Памяти древнерусского искусства», Центральный дом литераторов, Москва.
 1991-92 Alexander Kharitonov, Музей современного русского искусства, Джерси-Сити.
 2007 Москва — Нью-Йорк. Сеанс одновременной игры. Из коллекции Kolodzei Art Foundation (США) Moscow-New York = Parallel Play. From the Kolodzei Art Foundation Collection of Russian and Eastern European Art.Chelsea Art Museum, New York, USA
 2008 Legends of the Russian Underground: Rukhin, Sitnikov, Kharitonov. MacDougall’s, Лондон.

Выставки памяти А. В. Харитонова, организованные Т. А. Соколовой 
 1993 — Редакция газеты «Аргументы и факты», Москва, Россия
 1993 — Галерея «Артэтаж», Владивосток, Россия
 1993 — Краеведческий музей, Дальнегорск, Россия
 1994 — ГТГ, Москва, Россия
 1995 — «Золотая роспись», Российско-американский прессцентр, галерея «Семь гвоздей», Москва, Россия
 1996 — Государственный НИИ реставрации, Москва, Россия
 1996 — Посольство России, Лондон, Великобритания
 1997 — Филиал Государственного литературного музея (ГЛМ), Трубниковский пер., Москва, Россия
 1998 — «Бурганов-центр», Москва, Россия
 1999 — Галерея «Дар», Москва, Россия
 2000 — Государственный музей А. С. Пушкина, Москва, Россия
 2001 — Галерея «Магнум Арс», Москва, Россия
 2002 — Особняк В. Брюсова, Отдел литературы серебряного века, ГЛМ, Москва, Россия
 2002 — К 70-летию художника, «Творчество А. В. Харитонова и его последователей», ГЛМ, Петровка, 28, Москва, Россия
 2003 — Галерея «Точка», Знаменка, 13, Москва, Россия
 2004 — Открытие храма во имя Толгской иконы Божией матери, расписанного Александром Чашкиным в памятьА. В. Харитонова, Высоко-Петровский монастырь, Москва, Россия
 2005 — «Творчество А. В. Харитонова и 21 картина его памяти 21 художника», из собрания Т. А. Соколовой, Клуб «Дворянская усадьба»,Российский фонд культуры, Москва, Россия
 2006 — Галерея «Феникс», Кутузовский пр-т, 3, Москва, Россия
 2007 — «АХ, прекрасные дамы!», выставка с участием работ 25 известных художниц из собрания Т. А. Соколовой, Галерея «Студия»,М. Власьевский пер., 5, Москва, Россия
 2008 — «Чудо всегда незаметно», Выставочный зал в Толмачах, ГТГ, Москва, Россия
 2009 — «Четыре Александра», Высоко-Петровский монастырь, Петровка, 28, Москва, Россия
 2010 — «Золотые звуки картин А. В. Харитонова» с участием художников А. Шеко и С. Землякова. Музей А. Н. Скрябина, Москва, Россия
 2011 — Презентация альбома А,В, Харитонова «Золотое безграничное пространство», московский филиал галереи Нади Брыкиной в Цюрихе (Швейцария), Россия. (К 70-летию А.В. Харитонова)
 2012 — «Воскресение», галерея «Наши художники», поселок Борки, Московская область, Россия
 2013 — Государственный театральный музей имении А. А. Бахрушина, Москва, Россия
 2014 — Музей-библиотека имени Николая Федорова, Москва, Россия
 2015 — Музей Андрея Рублева, Андрониковский монастырь, Москва, Россия
2016 — Дом русского зарубежья памяти А.И. Солженицына
2018 — Театр-мастерская Петра Фоменко
2022 — К 90-летию А.В. Харитонова в галерее "Наши художники" (Москва, Сеченовский пер., 2) с 23 мая по 17 июля состоялась выставка "Сказки Оттепели". В экспозиции были представлены картины Александра Харитонова, Василия Ситникова и Бориса Свешникова.

Краткая фильмография 
 «А. В. Харитонов», реж. Светлана Немчевская
 «Белая дорога Александра Харитонова», реж. Михаил Трофимов
 «Мое прощание», реж. Людмила Солнышкина"Выставка памяти Александра Харитонова", ГТГ, Выставочный зал в Толмачах, реж. Виталий Андрющенко
 «Тихое совершенство», выставка памяти А. В. Харитонова в музее А. Н. Скрябина, реж. Виталий Андрющенко
 «Воскресение», выставка творчества А. В. Харитонова в галерее «Наши художники», реж. Владимир Красовский

Краткая библиография 
 Журнал «Знание — сила», 1966.
 Unofficial Art in the Soviet Union by Paul Sjeclocha and Igor Mead, University of California Press. Berkeley and Los Angeles, 1967, pp 181—185.
 Журнал «Декоративное искусство» № 9 , 1968.
 Muse de Grenoble, 8 peintres de Moscou, fvrier-mars 1974, pp 8-9.
 La peinture russe contemporaine, Palais des Congres Paris, 1976.
 Unofficial Art from the Soviet Union by Igor Golomshtok and Alexander Glezer, Secker and Warlurg, London 1977, p 96, pp 126—127.
 Struggle for the Spirit, the State University of New Jersey — Rutgers.
 New Art from the Soviet Union, Norton Dodge and Alison Hilton, Acropolis Books Ltd. Washington, D.C., 1977.
 Альманах Аполлон-77, Михаил Шемякин, Париж, январь 1977, стр. 296—299.
 Каталог «Семь художников», Горком художников-графиков, Москва, 1985.
 Каталог «Выставки двадцати московских художников, весна 1985, 1986, 1987», Горком художников-графиков, Москва, 1988.
 The article «Followers of Revolutionary Avangard» by Rerhey Komiajma, One Painting Magazine, No 7, Tokio, 1987, pp 42-44.
 Альманах «Стрелец», Нью-Йорк-Париж-Москва, изд-во «Третья волна», статья Т. А. Соколовой, 1989.
 Сборник «Другое искусство», СПб, «Интербук», статья Т. А. Соколовой, 1991.
 «Русь — Христианство», составитель О. Кандауров, изд-во «Терра», Москва, 1991.
 Статьи Т. А. Соколовой: «Аргументы и факты», «Новая газета», «Утро России», журналы «Столица», «Московский журнал», 1991—1997.
 Alexander Kharitonov, Exhibition Catalogue by Norton Dodge, Jersey City, N.Y., Museum of Contemporary Russian Art, 1992.
 М. Н. Соколов. Александр Харитонов, Нью-Йорк-Париж-Москва, изд-во «Третья волна», 1993.
 Православие в изобразительном искусстве — Избранные произведения, АО «Интерком», Москва, 1994.
 Русская религиозная живопись 1970—1990-е гг., из частных собраний, составитель С. В. Тимченко, Москва, «Новая книга», 1995.
 Статья «Скромное чудо», Алла Уманская, Panorama № 807, September 25-October 1, 1996.
 Галина Махрова. «Запретные краски эпохи», изд-во Русского христианского гуманитарного института, Санкт-Петербург, 1998.
 «500 шедевров русского искусства». Москва, АСТ, 2004.
 Александр Харитонов — «Чудо всегда незаметно», статья Т. А. Соколовой. Журнал «Третьяковская галерея», № 1, 2008 (18).
 Legends of the Russian Underground: Rukhin, Sitnikov, Kharitonov. Exhibition Catalogue, MacDougall’s, London, 2008.
 Альбом «Золотое безграничное пространство», А. В. Харитонов, составитель Т. А. Соколова, изд-во "КРУК, Москва, 2011
 Каталог выставки «Воскресение» в галерее «Наши художники», Москва, 2012

Примечания

Литература 
 Всемирный биографический энциклопедический словарь / — М.: БРЭ, 1998

Ссылки 
 Александр Харитонов на сайте Музея АРТ4
 Александр Харитонов в энциклопедии «Кругосвет»

Персоналии по алфавиту
Художники неофициального искусства СССР
Графики России
Похороненные на Востряковском кладбище